Zawody pucharu świata w biathlonie w czeskiej miejscowości Nové Město na Moravě były trzecimi w sezonie 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 20–23 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegach ze startu masowego.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bibliografia 
 

2018 w Czechach
Puchar Świata w biathlonie 2018/2019
Biathlon w Czechach
Nové Město na Moravě